Il doppio del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková che hanno battuto in finale Gabriela Sabatini e Catherine Tanvier 6-2, 5-7, 7-6.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (campionesse)
 Elise Burgin /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)
 Rosalyn Nideffer /  Alycia Moulton (primo turno)
 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (semifinali)

 Paula Smith /  Sharon Walsh-Pete (secondo turno)
 Lori McNeil /  Catherine Suire (quarti di finale)
 Zina Garrison /  Kathy Rinaldi-Stunkel (secondo turno)
 Gabriela Sabatini /  Catherine Tanvier (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1986